Pontcarral peut faire référence à : 
 Pontcarral, un  roman d'Albert Cahuet paru en 1937, qui évoque le sort du colonel Pierre Pontcarral, du Premier Empire jusqu'à la monarchie de juillet et qui a donné lieu au tournage d'un film en 1941 avec Pierre Blanchar.  
 Pontcarral, colonel d'Empire, un film français de Jean Delannoy, sorti en 1942, d'après le roman précité.
 Pontcarral, le pseudonyme dans la Résistance du général français Pierre Dejussieu (1898-1984), qui s'appellera après-guerre Pierre Dejussieu-Pontcarral.
 Pontcarral, le pseudonyme dans la Résistance de Roger Dudenhoffer (ou Dudenhoeffer), fonctionnaire à Vichy  et résistant FFI. Il commandait les troupes FFI lors de la prise de contrôle de la ville de Vichy le . 
 Pontcarral, un quartier périphérique à l'est de Toulon  (Var).

Notes

Références